Бри́джмен — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Бриджмен, Джордж (1865—1943) — американский художник и писатель.
 Бриджмен, Лора (1829—1889) — первый известный слепоглухой человек, сумевший получить образование и социализироваться в обществе.
 Бриджмен, Перси Уильямс (1882—1961) — физик.
 Бриджмен, Фредерик Артур (1847—1928) — американский художник-ориенталист.

Топоним 
 Бриджмен — кратер на обратной стороне Луны.
 Бриджмен — необитаемый остров, входит в группу Южных Шетландских островов.